«Sign of the Times» — дебютный сольный сингл британского певца и актёра Гарри Стайлза (члена группы One Direction), вышедший 7 апреля 2017 года. Песня возглавила хит-парады Австралии и Великобритании (UK Singles Chart).

В ноябре 2017 года журнал Rolling Stone назвал песню «Sign of the Times» лучшей среди всех песен, выпущенных за последний год..

История 
В песне сочетаются такие стили как поп-рок, софт-рок, фортепианная баллада, психоделический соул, инди-рок и спейс-рок.

Песня получила положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: The Guardian, Rolling Stone, The Atlantic, The Telegraph, Spin. Журнал Billboard написал о влияние на стиль музыки таких исполнителей как Pink Floyd, David Bowie, Spacehog, Suede, Coldplay, The Beatles, Eric Carmen и Prince,.

Сингл возглавил чарт Великобритании, окончив 13-недельное лидерство Ed Sheeran's «Shape of You».

В США сингл дебютировал на позиции № 4 и стал первым для Стайлза сольным появлением в Hot 100 вслед за 29 вхождениями в составе группы One Direction (у этой группы было шесть хитов в лучшей десятке top-10 Hot 100, высшим достижением был хит «Best Song Ever»: № 2 в 2013 году).

Музыкальное видео 
Музыкальное видео выиграло British Artist Video of the Year на церемонии 2018 Brit Awards и Best Music Video на церемонии 2018 iHeartRadio Music Awards. Также видео получило две номинации 2017 MTV Video Music Awards в категориях Best Pop Video и  Best Visual Effects.  видеоклип просмотрели более 380 млн. раз на канале YouTube.

Награды и номинации

Кавер-версии 
Норвежский диджей Kygo и британская певица Элли Голдинг исполнили кавер песни на BBC Radio 1 (Live Lounge). Американская поп-рок-группа Hanson исполнили кавер на KIIS 106.5. Paul Cardall сделал классический кавер. Alex Boyé представил 'африканизированный' оркестровый кавер. Американская актриса и певица Сабрина Карпентер исполнила кавер вместе с британской певицей Жасмин Томпсон. Американская инди-поп группа LANY в серии новых синглов на Spotify исполнила свой кавер «Sign of the Times».

14-летняя Данелия Тулешова (Казахстан) исполнила свою кавер-версию песни в августе 2020 года в 1\4 финала конкурса America’s Got Talent.

Живые выступления 
Гарри Стайлз 15 апреля 2017 года исполнил песню на шоу Saturday Night Livés 42nd season. 21 апреля 2017 года он выступил на шоу BBC’s The Graham Norton Show, что стало его первым сольным выступлением в Великобритании.

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Синглы 2017 года
Синглы Columbia Records
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Дебютные синглы
Песни Гарри Стайлза
Песни, написанные Гарри Стайлзом
Поп-баллады
Рок-баллады
Песни, спродюсированные Джеффом Бхаскером
Песни, написанные Джеффом Бхаскером